|-
| 108401 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108402 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108403 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108404 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108405 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108406 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108407 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108408 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108409 - || || 23 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108410 - || || 24 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108411 - || || 23 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108412 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108413 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108414 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108415 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108416 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108417 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108418 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108419 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108420 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108421 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108422 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108423 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108424 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108425 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108426 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108427 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108428 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108429 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108430 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108431 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108432 - || || 23 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108433 - || || 23 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108434 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108435 - || || 24 de maig, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108436 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108437 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108438 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108439 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108440 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108441 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108442 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108443 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108444 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108445 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108446 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108447 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108448 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108449 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108450 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108451 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108452 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108453 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108454 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108455 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108456 - || || 24 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108457 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108458 - || || 18 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108459 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108460 - || || 18 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108461 - || || 22 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108462 - || || 18 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108463 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108464 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108465 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108466 - || || 23 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108467 - || || 23 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108468 - || || 23 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108469 - || || 23 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108470 - || || 23 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108471 - || || 23 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108472 - || || 23 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108473 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108474 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108475 - || || 26 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108476 - || || 26 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108477 - || || 26 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108478 - || || 26 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108479 - || || 27 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108480 - || || 16 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108481 - || || 16 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108482 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108483 - || || 17 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108484 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108485 - || || 18 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108486 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108487 - || || 18 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108488 - || || 18 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108489 - || || 18 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108490 - || || 18 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108491 - || || 18 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108492 - || || 20 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108493 - || || 20 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108494 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108495 - || || 21 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108496 Sullenberger || || 21 de maig, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 108497 - || || 21 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108498 - || || 22 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108499 - || || 22 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108500 - || || 22 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
8